Vjazma (stad), stad in de Russische oblast Smolensk

 Vjazma (Dnjepr), rivier in Rusland, zijrivier van de Dnjepr
 Vjazma (Oevod), rivier in Rusland, zijrivier van de Oevod
 Vjazma (Sjosja), rivier in Rusland, zijrivier van de Sjosja